Джо Джонас — американський співак, музикант, актор і танцюрист, колишній учасник групи «Jonas Brothers»
 Кевін Джонас — американський співак і актор, колишній учасник колективу Jonas Brothers.
 Нік Джонас — американський співак і актор, учасник групи Jonas Brothers.
 Джонас Солк (1914—1995) — американський медичний дослідник та вірусолог, широко відомий як людина, що відкрила та виготовила першу безпечну та ефективну вакцину проти поліомієліту.

 27949 Джонас — астероїд головного поясу.